

Miejscowości na Ukrainie 
 Bereżanka – wieś w rejonie borszczowskim
 Bereżanka – wieś w rejonie czemerowieckim
 Bereżanka – wieś w rejonie horochowskim
 Bereżanka – wieś w rejonie łanowieckim